Alain (Marie Pascal) Prost (* 1955)
 Nicolas (Jean) Prost (* 1981), een autocoureur uit Frankrijk
 Prost Grand Prix